Lykkeby kan henvise til flere stednavne :

 Lykkeby (Hanning Sogn) – en bebyggelse i Hanning Sogn
 Lykkeby (Blekinge) – en gammel dansk by i Blekinge; på svensk kaldes den Lyckå